Флаг Бирманского пути к социализму — официальный флаг Бирманского пути к социализму. Утверждён в 1982 году. Отменён в 2010 году. Пропорция 4:3. Флаг представляет собой красное полотнище с изображением кукурузы в голубом квадрате.

История 
Утверждён в 1982 году. До этого на нём была изображена звезда. 14 звёзд обозначают количество провинции красный кровь пролитую независимость синий квадрат мир.

Соотношение флага 4:3. В 2010 году прошли выборы на новый флаг. Бо́льшая часть населения проголосовало за сохранение старого флага. Правительство решило провесть у здания правительства и посольствах новый флаг.

Наряду с гербом флаг заменён на «литовские цвета» с изображением белой звезды.

Также использовался как флаг государственнго совета мира и развития. Первая версия использовалась для посольства Бирмы в 1988—2010 годах.

История Мьянмы
Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флаги, содержащие зубчатое колесо
Кукуруза в геральдике